

Geografia
 Nappa  – villaggio della Finlandia meridionale

Moda
 Nappa  – tipo di pellame
 Nappa  – ornamento costituito da dei fili riuniti a un'estremità

Persone
 Nappa  – soprannome di Alfonso Menichetti, uno dei fantini più vittoriosi nella storia del Palio di Siena

Personaggi immaginari
 Nappa  – personaggio di Dragon Ball Z
 Antonio Nappa  – personaggio del telefilm Oz
 Peppe Nappa  – maschera della commedia dell'arte e personaggio del Carnevale di Sciacca